Radová steht für:
 Radová, slowakischer Namen von Rejdová, Ort in der Slowakei

Personen:
 Lenka Radová (* 1979), tschechische Triatlethin und Olympiateilnehmerin 
 Lucie Radová (Journalistin) (* 1985), tschechische Journalistin 
 Lucie Radová (1931–2016), tschechische Malerin